Süper Lig 2012/2013 (Spor Toto Süper Lig av sponsorskäl) var den 55:e säsongen av Süper Lig, den högsta fotbollsserien i Turkiet.

Galatasaray från Istanbul var regerande mästare, och lyckades försvara sin titel som ligamästare denna säsong. Turken Burak Yılmaz blev bästa målgörare i ligan med 24 mål för Galatasaray.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Referenser 

2012/2013
Fotbollssäsongen 2012/2013
2012 i Turkiet
2013 i Turkiet